Skrip kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skrip, Korpo, Åboland,

Kroatien 

 Škrip, Dalmatien, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar